Concerto per clarinetto e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart
 Concerto per clarinetto e orchestra di Carl Nielsen